Апостол Поликарев или поп Паликария е български духовник и просветен деец от Македония, свещеноиконом.

Биография 
Апостол Поликарев е роден в махала Ново село, Щипско, тогава в Османската империя в годините около 1830. Роднина е на поп Костадин и поп Оруш (дядо на Тодор Александров). През 50-те години на XIX век е български учител в родния си град, а през 60-те години е свещеник. Ръкоположен за свещеник в Щип. Деен и всеотдаен участник в църковно-народните борби, нежалейки лични средства и здраве. Летописецът Петър Завоев го определя, като „много забележителна личност“.

Иконом поп Апостол Поликарев е делегат от Кюстендилската епархия на Първия български всенароден учредителен събор в Цариград от 1871 година.

Фамилия 
Апостол се жени за Ния (Агния) и така се сродява с щипския учител Павел Грозданов (бащата на Димитър Павлов).

Иконом поп Апостол има един син и четири дъщери. Синът му Григор, роден през 1850-те години, e учител във Виница и Кочани, и умира около 1888 като заточеник в Диарбекир, заедно с жена си и две от децата им. Оцеляват останалата при роднините Агафия и родените в Диарбекир Христо и Ана.

Дъщеря му Катерина (1864 – 1958) се омъжва за революционерa Дончо Щипянчето. Другите две дъщери също са родени през 1860-те години. Мария и съпругът ѝ нямат свои деца и осиновяват някои от децата на Григор. Савка се омъжва в Ново село за Коце Кюркчия. 

Апостол Поликарев умира скоро след 1871 година в Щип в крайна бедност, на около 40 години. Завещава на сина си да довърши образованието си, а на дъщерите си – да се научат да четат.

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Български просветни дейци от Македония
Починали в Щип
Родени в Щип